Front dels Revolucionaris de Síria, organització armada opositora de Síria
 Fòrum dels Republicans Socials, partit polític històric de França
 Front Republicà i Socialista, coalició electoral històrica de Portugal
 Frente Revolussionariu Sardu, partit polític històric de Sardenya
 Membre de la Royal Society (de l'abreviatura en anglès de Fellow of the Royal Society), dignitat atorgada als membres de la Royal Society
 Fons de la Recerca Científica (del seu nom en francès Fonds de la Recherche Scientifique), institució pública de recerca científica de Bèlgica